Lagarrigue (Lot i Garonna) – francuska gmina w regionie Akwitania
 Lagarrigue (Tarn) – francuska gmina w regionie Midi-Pireneje